Brione steht für:

 Brione (Verzasca), eine Gemeinde  im Valle Verzasca (Verzascatal), Kanton Tessin, Schweiz 
 Brione sopra Minusio, eine Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Brione (Trentino), eine Fraktion der Gemeinde Borgo Chiese in der Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol
 Brione (Lombardei), eine Gemeinde  in der Provinz Brescia, Region Lombardei
 Monte Brione, ein Berg in der Provinz Trient, Region Trentino-Südtirol

Siehe auch:
 Briones
 Brioni
 Brion